Le Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans 2011 fut organisé à Rio de Janeiro et Niteroi (Brésil) et s'est déroulé du 1 au .

Équipes présentes

Compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Poule C 

|}

|}

Poule D 

|}

|}

Second tour

Composition des groupes

Places de 1 à 8

Poule E 

|}

|}

Poule F 

|}

|}

Places de 9 à 16

Poule G 

|}

|}

Poule H 

|}

|}

Phase finale

Places de 13 à 16

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Distinctions individuelles 
MVP : Leonid Shchadilov 
Meilleur marqueur : Aleksandar Atanasijević 
Meilleur attaquant : Leonid Shchadilov 
Meilleur contreur : Igor Filippov 
Meilleur serveur : Amir Ghafour 
Meilleur passeur : Jesus Bruque 
Meilleur réceptionneur : S. Kanagaraj 
Meilleur libero : Aleksey Kabeshov

Classement final

Composition des équipes

Notes et références

Liens internes

Liens externes 
  La compétition sur le site de la FIVB

2011
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 2011
Monde masculin moins de 21 ans 2011
Sport à Niterói
Sport au Brésil en 2011
Volley-ball en août 2011